Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер () — город в Германии, в земле Тюрингия.

Входит в состав района Кифхойзер. Население составляет 8962 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 56,55 км². Официальный код — 16 0 65 003.

С 1 декабря 2007 года к городу был присоединён город Эсперштедт.

Известные уроженцы, жители 
Dapayk (при рождении Никлас Воргт (нем. Niklas Worgt), род. 1978) — немецкий музыкант, владелец музыкального лейбла и продюсер техно.

Ссылки 
 Официальная страница
 Панорама Крестьянской войны в Германии

Города Тюрингии